Jelena Janković era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in finale da Caroline Garcia per 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Jelena Janković (finale)
 Sloane Stephens (primo turno)
 Karin Knapp (primo turno)
 Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)

  Caroline Garcia (campionessa) 
  Vania King (semifinali) 
  Paula Ormaechea (secondo turno) 
  Lourdes Domínguez Lino (quarti di finale)

Qualificate

 Nicole Gibbs (primo turno)
 Lara Arruabarrena (quarti di finale)

 Sachia Vickery (primo turno) 
 Florencia Molinero (primo turno)

Lucky loser 

 Sofia Shapatava (secondo turno)

  Irina Chromačëva (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note 

Claro Open Colsanitas 2014
WTA Tour 2014